Гадсден — многозначный термин:
 (13551) Гадсден — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

Топоним 
 Гадсден — город в США в штате Алабама.
 Гадсден — округ штата Флорида Соединённых Штатов Америки.

Персоналии 
 Гадсден, Джеймс (1788—1858) — американский дипломат, посланник США в Мексике.
 Гадсден, Кристофер (1724—1805) — американский военный и государственный деятель.